Blauwkeelsaffierkolibrie
 Blauwkopsaffierkolibrie
 Bronsstaartsaffierkolibrie
 Cactussaffierkolibrie
 Gouden saffierkolibrie
 Goudstaartsaffierkolibrie
 Humboldts saffierkolibrie
 Roodkeelsaffierkolibrie
 Witkinsaffierkolibrie
 Witoorsaffierkolibrie